Winterhalter bzw. Winterhalder ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Winterhalder (um 1652–1737), deutscher Bildhauer, Stammvater der Künstlersippe „Winterhalder“
 Bartholomaeus Winterhalder (um 1617–1680), deutscher Bildhauer
 Claudius Winterhalter (* 1953), deutscher Orgelbauer
 Clemens Winterhalder (1668–unbekannt), deutscher Künstler
 Edward Winterhalder (* 1955), US-amerikanischer Sachbuchautor und Fernsehproduzent
 Elisabeth Winterhalter (1856–1952), die erste deutsche Chirurgin
 Erich Winterhalder (1808–1889), österreichischer liberaler Ökonom, Journalist und Verleger
 Ernst Winterhalter, deutscher Fußballspieler der 1960er Jahre (TSV 1860 München)
 Franz Xaver Winterhalter (1805–1873), deutscher Porträtmaler und Lithograf
 Hermann Fidel Winterhalter (1808–1891), deutscher Maler, Bruder von Franz Xaver Winterhalter
 Hugo Winterhalter (1909–1973), US-amerikanischer Musiker und Bandleader
 Johann Conrad Winterhalder (1640–1676), Künstler
 Johann Michael Winterhalder (1706–1759), deutscher Bildhauer und Holzschnitzer
 Jonas Winterhalter (* 1985), deutscher Jazzmusiker

 Karl von Winterhalder (1828–1889), österreichischer Feldmarschalleutnant
 Karl Winterhalter (1911–2012), deutscher Unternehmer
 Lioba Winterhalder (1945–2012), Bühnen- und Kostümbildnerin
 Martin Othmar Winterhalter (1889–1961), verhalf dem Reißverschluss zum Durchbruch
 Max Winterhalter (1902–1942), deutscher Widerstandskämpfer
 Mira Jadrić Winterhalter (1942–2011), bosnisch-herzegowinische Medizinerin und Kommunalpolitikerin
 Philipp Winterhalder (1667–1727), deutscher Bildhauer
 Robert Winterhalder (1866–1932), deutscher Erfinder (Skilift)
 Theodor von Winterhalder (1861–1941), österreichischer Konteradmiral
sowie
 Winterhalter (Musiker), Pseudonym des französischen Musikers Paul Deflandré

Firmen:
 Winterhalder & Hofmeier: Herstellung von Tisch- und Standuhren von 1850 bis 1933.
 Winterhalter Gastronom GmbH aus Meckenbeuren: Hersteller von gewerblichen Geschirrspülmaschinen.